

Patronyme
 Charles E. Vreeland (1852 – 1916), amiral du U.S. Navy
 Delmart Vreeland (1966-), personne en prison pour fraude de carte de crédit mais à son arrestation il a prétendu avoir des connaissances sur les attentats du 11 septembre 2001 avant l'évènement.
 Diana Vreeland (1906 – 1989), journaliste du magazine Vogue.
 Edward B. Vreeland (1856 – 1936), Républicain élu de New York à la Chambre des représentants des États-Unis.
 James Vreeland (1971 – ), professeur en science politique.
 Shannon Vreeland (1991 – ), nageuse américaine.
 Susan Vreeland, écrivain de "Girl in Hyacinth Blue", "The Passion of Artemesia" & "The Forest Lover"... histoire en rapport avec les impressionnistes.

Toponyme 
 Vreeland, village néerlandais de la commune de Stichtse Vecht.

Homonymie de patronyme